Wetmore kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Wetmore
 Clifford M. Wetmore

Robotskapade auktorsförkortningar